El Capitan – formacja skalna
 El Capitan – meteoryt
 El Capitan – jednostka osadnicza w USA
 El Capitan Cave – jaskinia na Alasce